Соревнования в беге на 1500 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 11, 13 и 15 августа 2013 года.

Медалисты

Рекорды

Расписание

Результаты

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Бег на 1500 метров (женщины)